Stephens può riferirsi a:

Geografia 
Australia
 Municipalità di Port Stephens – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
Irlanda
 St Stephen's Green – giardino pubblico di Dublino
 Stazione di St Stephen's Green – stazione ferroviaria di Dublino
Stati Uniti d'America
 Contea di Stephens – contea dell'Oklahoma
 Contea di Stephens – contea della Georgia
 Contea di Stephens – contea del Texas
 Stephens – città dell'Arkansas

Persone